Diese Episodenliste enthält alle Episoden der deutschen Quizsendung Wer weiß es, wer weiß es nicht? sortiert nach der deutschen Erstausstrahlung. Die Fernsehserie umfasst derzeit 3 Staffeln mit 164 Episoden.

Übersicht

Staffel 1

Staffel 2

Staffel 3

Weblinks 
 

Episodenliste